Косичі — назва кількох населених пунктів у країнах Європи:
 Косичі — село в Україні, Львівська область;
 Косичі — село в Росії, Брянська область;
 Косичі — село в Чорногорії, община Ульцинь.

Косичі — династія українських промисловців